Berza marina puede referirse a:
El nombre común de la planta Calystegia soldanella.
El nombre común de la planta Brassica oleracea.